TTY или Tty может означать:
 TTY () — телетайп.
 TTY — компьютерный терминал, устройство для работы с компьютером.
 tty — утилита в ОС UNIX.
 TTY-абстракция — подсистема в ОС UNIX.
 Tty — триграф, используемый в венгерском для передачи звука .